Лубна́ (Сухая Лубна) — река в Липецком, Лебедянском и Задонском районах Липецкой области. Длина реки — 28 км. Площадь водосборного бассейна — 355 км².

Впервые упоминается в 1650 году.

Основная часть названия гидронима происходит, вероятно, от слова луб — кусок коры липы, вяза и некоторых других лиственных деревьев вместе с волокнистой внутренней частью. А Сухая потому, что уже длительное время в ней практически не видно воды — речка пересохла и набирается только весной во время половодий.

На Лубне также есть сёла Сухая Лубна и Каменная Лубна. Кроме того, ближе к устью находится один из участков заповедника «Галичья Гора» — «Быкова Шея».

Примечания

Ссылки 
 «Природа долины реки Сухая Лубна» (Воронеж, 2017) — книга о реке Сухая Лубна, изданная коллективом авторов — специалистами Липецкого областного музея природы.

Притоки Дона
Реки Липецкой области
Липецкий район
Лебедянский район
Задонский район